WTGO, WTGO-FM oder WTGO-LPFM (LP = Low Power) (Slogan: „Your Spot for Christian Rock“) ist ein US-amerikanischer religiöser Hörfunksender aus Lafayette im US-Bundesstaat Indiana. WTGO sendet auf der UKW-Frequenz 97,7 MHz. Eigentümer und Betreiber ist die Harvest Chapel, Inc.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Website von WTGO 97,7 „Your Spot for Christian Rock“
 Livestream von WTGO 97,7 „Your Spot for Christian Rock“

Nichtkommerzieller Lokalfunk
Christlicher Hörfunksender (Vereinigte Staaten)
Medienunternehmen (Indiana)
Christentum (Indiana)
WTGO
Lafayette (Indiana)
Organisation (Tippecanoe County)